Le sigle SIOP peut renvoyer à :

 Single Integrated Operational Plan, plan d'utilisation américain des armes nucléaires en cas de guerre nucléaire